49-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 20 по 28 июня 1970 года в Сомбатхее (Венгрия). В турнире приняли участие 137 спортсменов из 21 страны. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1970
Международные спортивные соревнования в Сомбатхее
Чемпионаты Европы в Венгрии
Июнь 1970 года
Спорт в Венгрии в 1970 году
Чемпионаты Европы в 1970 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Венгрии
1970 год в тяжёлой атлетике